Plusieurs hommes ont porté le nom et le titre d'Archiduc Ferdinand d'Autriche, parmi eux:

 Ferdinand-Charles d'Autriche (1628-1662), fils de Léopold V d'Autriche-Tyrol et de Claude de Médicis, archiduc d'Autriche antérieure et comte de Tyrol

 Ferdinand d'Autriche-Este (1754-1806), quatrième fils et quatorzième enfant de François  du Saint-Empire et de Marie-Thérèse Ire de Hongrie. Héritier du duché de Modeme et Reggio, il hérite également du duché d'Este, par son mariage avec Marie-Béatrice d'Este. Il commande l'armée autrichienne pendant la guerre de la troisième coalition en 1805.

 Ferdinand Joseph Jean Baptiste (1769-1824), second fils de Léopold II du Saint-Empire, devient Grand Duc Ferdinand III de Toscane.

 Ferdinand Charles Joseph d'Autriche-Este (1781-1850), il est le plus jeune fils de l'archiduc Ferdinand Charles Antoine Joseph Jean Stanislas.   

 Ferdinand Charles Léopold Joseph François Marcelin (1793-1875), fils aîné de François  d'Autriche, devient Ferdinand  d'Autriche, empereur d'Autriche à la mort de son père en 1835.

 Ferdinand Charles Victor d'Autriche-Este (1821-1849), il est le plus jeune fils du duc François IV de Modène.

 Ferdinand Maximilian Joseph (1832-1867), devient l'empereur Maximilien  du Mexique en 1864.

 François Ferdinand Charles Louis Joseph (1863-1914), plus connu sous le nom de François-Ferdinand d'Autriche, hérite du trône d'Autriche en 1896 avant d'être assassiné en 1914, ce qui déclenchera la première Guerre mondiale.

 Ferdinand Charles Louis Joseph Jean Marie  d'Autriche dit Ferdinand Burg (1868-1915) frère de François-Ferdinand abandonne ses droits dynastiques en se mariant à Bertha Czuber en 1909.

 Ferdinand Karl Max Franz Otto Konrad Maria Joseph Ignatius Nikolaus d'Autriche (1918-2004), fils aîné de l'archiduc Maximilien-Eugène et neveu du dernier empereur d'Autriche Charles Ier de Habsbourg-Lorraine.